На первых зимних Азиатских играх 1986 года в японском Саппоро биатлон был представлен мужской индивидуальной, спринтерской и эстафетной гонками. Женские дисциплины были включены в программу зимних Азиатских игр лишь в 1996 году в китайском Харбине (также три гонки — индивидуальная, спринтерская и эстафетная). В 2003 году индивидуальная гонка была заменена пасьютом. На последних зимних Азиатских играх, которые прошли в китайском Чанчуне в 2007 году, индивидуальные гонки были возвращены в программу соревнований, однако пасьют был проведен только среди женщин. Планируется, что на следующих соревнованиях в Астане и Алмате в 2011 году будут представлены шесть дисциплин — мужские и женские спринты и эстафеты, а также мужская индивидуальная гонка и мужской масс-старт..

Места проведения соревнований 

 1986 —  Саппоро
 1990 —  Саппоро
 1996 —  Харбин
 1999 —  Канвондо
 2003 —  Аомори
 2007 —  Чанчунь
 2011 —  Астана, Алматы

Биатлонные соревнования на зимних Азиатских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Азиатские игры